El Durazno kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Durazno, Honduras, Departamento de Francisco Morazán,

Mexiko 

 El Durazno, San Agustín Tlaxiaca ort, 
 El Durazno, Cuautepec de Hinojosa ort, 
 El Durazno, Coahuila ort, 
 El Durazno, Aguascalientes ort, Cosío, 
 El Durazno, Huanímaro ort, 
 El Durazno, Apaseo el Alto ort, 
 El Durazno, Tamaulipas ort, 
 El Durazno, Ixmiquilpan ort, 
 El Durazno, Durango kommun ort, 
 El Durazno, Delstaten Mexiko ort, 
 El Durazno, Guerrero ort, Coyuca de Catalán, 
 El Durazno, Mezquital ort, 
 El Durazno, Michoacán de Ocampo ort, 
 El Durazno, Mixquiahuala de Juárez ort, 
 El Durazno, San Salvador ort, 
 El Durazno, Querétaro Arteaga ort, 
 El Durazno, Chiapas ort, Comitán, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar